Władysław III Henryk (ok. 1160-1222) – książę Czech 1197
 Władysław III Laskonogi (1161/67-1231) – książę wielkopolski 1194-1229 i krakowski 1202-1206, 1228-1229
 Władysław III (1201-1205) – król Węgier 1204-1205
 Władysław III Warneńczyk (1424-1444) – król Polski i najwyższy książę Litwy 1434-1444, król Węgier 1440-1444
 Władysław III – hospodar Wołoszczyzny 1523, 1524 i 1525